Винарје може бити:

 Винарје (Марибор), насељено место у општини Марибор, у Подравској регији, Република Словенија
 
 Бинарје (Словенска Бистрица), насељено место у општини Словенска Бистрица, у Подравској регији, Република Словенија